Piotr z Bnina i Opalenicy (zm. 1466) – kasztelan santocki
 Piotr z Bnina i Opalenicy (zm. 1494) – biskup kujawski i przemyski